Авілле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель
 Авілле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези
 Авілле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду